Thomas Hardy est le nom de :
 Thomas Hardy (1769-1839), un amiral britannique ;
 Thomas Hardy (1840-1928), un écrivain britannique ;
 Tom Hardy (1977-), un acteur anglais.